Gaidropsarus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque, 1810. Gaidropsarus ingår i familjen lakefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lakefiskar
Gaidropsarus